Coppa Svizzera 2014-2015 – edizione della competizione di calcio maschile
 Coppa Svizzera 2014-2015 – edizione della competizione di calcio femminile
 Coppa Svizzera 2014-2015 – edizione della competizione di hockey su ghiaccio maschile